Het Europees kampioenschap korfbal 2021 is de 8e editie van het Europees Kampioenschap Korfbal. Deze editie wordt in België gehouden. Het kampioenschap vond plaats in het Boeckenberg Sportcenter te Antwerpen van 25 t/m 30 oktober 2021. In eerste instantie zou dit toernooi in 2020 gehouden worden, maar de datum is naar 2021 verzet vanwege de COVID-19 maatregelen in Europa. De winnaar is Nederland geworden.

De opzet van het Europees kampioenschap is veranderd ten opzichte van vorige edities. Vanaf deze editie is het toernooi opgedeeld in 2 toernooien; een toernooi van A en B landen. Hierdoor is het deelnemersveld van 16 landen opgesplitst naar 8 per toernooi. In het toernooi voor B landen werd Polen kampioen.

Deelnemers
  (gastland)
  Catalonië
 
 
 
  (titelverdediger)

Poule Fase

Poule A

Poule B

Eindfase

Eindstand van het toernooi

Zie ook 
 Wereldkampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen

Externe links

2021
Korfbal
Sportevenement in Antwerpen (stad)
Korfbal in 2021